Ви́шни — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Вишни — деревня в Лиозненском районе Витебской области.
 Вишни — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Вишни — деревня в Ржаксинском районе Тамбовской области.

См. также 
 Вишня (значения)